BBÖ 214 — австрийский пассажирский паровоз типа 2-8-4. Это самый крупный из когда-либо построенных в Австрии паровозов и самый мощный скоростной локомотив с длинными шатунами, который существовал тогда в Европе. Максимальная скорость достигнутая на паровозе 155 км/ч.

История 
В 1927 году правление Австрийских федеральных железных дорог утвердило временную приостановку электрификации. В рамках этого довольно спорного решения также было решено закупить локомотивы для Западной железной дороги, которые должны были быть настолько мощными, чтобы могли проехать за то же время между Веной и Зальцбургом, как и при электрифицированной дороге. Из двух прототипов 114.01 и 214.01, номер 214 был окончательно выбран для строительства. В 1931 году было построено 6 локомотивов, в 1936 ещё 6, все они были построены на заводе во Флоридсдорфе. Румынские железные дороги получили лицензию на постройку паровоза. Было дано наименование CFR 142 и построено 79 штук.

Новые локомотивы были использованы в поездах-экспрессах между Веной, Зальцбургом и Пассау. После присоединения к Германской имперской железной дороге в результате присоединения Австрии к Третьему Рейху назывались DR 12. После 1945 года сохранили обозначение 12 в ÖBB.

После электрификации Западной железной дороги, на ней не стало областей применения для этих локомотивов. Некоторые машины были переданы в 1953 году Южной железной дороге и использовались на маршруте между Веной и Филлахом. Прогрессирующая электрификация основных маршрутов в соседних странах не дала продать оставшиеся локомотивы, и с 1961 по 1962 годы они были списаны.

Литература 
 Adolf Giesl-Gieslingen: Die 1D2-Heißdampf-Zwillings-Schnellzuglokomotive R 214 der Österr. Bundesbahnen. In: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 73. Jahrgang, Nr. 13 (30. März 1929), S. 441—442.
 Oskar Seidl: Die 1D2-Drillings-Schnellzuglokomotive der Österreichischen Bundesbahnen. In: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 73. Jahrgang, Nr. 46 (16. November 1929), S. 1641—1643.
 Dieter Zoubek: Erhaltene Dampflokomotiven in und aus Österreich. Eigenverlag, 2004, ISBN 3-200-00174-7.
 Giesl-Gieslingen: Die Ära nach Gölsdorf. S 204 ff. Verlag Slezak, Wien 1981, ISBN 3-900134-37-5.
 Giesl-Gieslingen: Die österreichischen 1D2- Schnellzugslokomotiven Reihe 214/114 in Lokmagazin Nr.65/66. Franckh´sche Verlagshandlung, 1974.
 Zeitschrift Die Lokomotive. 1) Heft 1/1929 2) Heft 4/1929 2) Heft 1/1932 3) Heft 3/1937.
 Altmann/Reed: Austrian 2-8-4s LOCO PROFILE No 29. 1972.
 Giesl-Gieslingen: Die 1D2 Zwillings Schnellzuglokomotive R 214 der ÖBB in ZVDI. Band 73 Nr. 13, vom 30. März 1929.
 Oskar Seidl: Die 1D2 Drillings Schnellzuglokomotive der ÖBB in ZVDI. Band 73 Nr. 46, vom 16. Nov 1929.

Примечания

Ссылки 
 Die Reihe 12 bei dampflok.at
 Bildergalerie bei railfaneurope.net
 Seite des Heizhausmuseums Strasshof über 12.10, zuletzt aufgerufen am 21. November 2015
 ÖGEG-Seite «Lokpark Ampflwang» über 12.14 (CFR 142.063), zuletzt aufgerufen am 21. November 2015

Паровозы Германии
Паровозы Австрии